Домославль — топоним в России:

 деревня Домославль, Любытинский район Новгородской области
 деревня Домославль, Вышневолоцкий район Тверской области
 деревня Домославль, Торжокский район Тверской области